Поскрёбышева — женская форма русской фамилии Поскрёбышев. Известные носительницы:
 Металликова-Поскрёбышева, Бронислава Соломоновна (1910—1941) — жена А. Н. Поскрёбышева.
 Поскрёбышева, Галина Ивановна (1935—2008) — врач-диетолог, телеведущая, автор книг.